L'expression « Assemblée nationale constituante » peut faire référence à :
 certaines assemblées constituantes ;
 à l'Assemble nationale constituante lors de la Révolution française ;
 à l'Assemblée nationale constituante des débuts de la Deuxième République française.
 à l'Assemblée constituante de 1945
 à l'Assemblée constituante de 1946